Jaroslawytschi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Jaroslawytschi (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Jaroslawytschi (Sboriw)